Ray Robinson peut désigner :
 Ray Robinson (1914-1965), joueur de cricket australien ;
 Ray Robinson (1929-2018), coureur cycliste sud-africain ;
 Sugar Ray Robinson (1921-1989), boxeur américain ;
 Ray Charles (1930-2004), chanteur, compositeur arrangeur et pianiste américain, né Ray Charles Robinson.